Hans Veit Friedrich Schnorr von Carolsfeld (1764-1841), peintre
 Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld (1788-1863), peintre
 Eduard Schnorr von Carolsfeld (1790-1819), peintre
 Ottilie Schnorr von Carolsfeld (1792-1879)
 Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), peintre
 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1836-1865), ténor
 Carl Schnorr von Carolsfeld (1819-1874), peintre